Bayerns Internationale Tennismesterskaber 2019 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner i MTTC Iphitos i München, Tyskland i perioden 29. april - 5. maj 2019. Det var den 104. udgave af Bayerns Internationale Tennismesterskaber, og turneringen var del af ATP Tour 2019 i kategorien ATP Tour 250. På grund af et navnesponsorat blev turneringen afviklet under navnet BMW Open by FWU.

Herresingletitlen blev vundet af Cristian Garín, som i finalen vandt med 6-1, 3-6, 7-6(1) over Matteo Berrettini, og som dermed vandt sin karrieres anden ATP-titel efter at han tidligere på sæsonen havde vundet U.S. Men's Clay Court Championship. Den 22-årige chilener var i gang med sin første sæson på fuld tid på ATP Tour og opnåede med de to turneringssejre sit egentlige gennembrud. Han havde imidlertid i kvartfinalen været tæt på exit mod topseedede Alexander Zverev og afværgede to matchbolde på vej til sejren på 6-4, 5-7, 7-5.

I herredoublerækken sejrede Frederik Løchte Nielsen og Tim Pütz i deres første turnering som makkere efter finalesejr på 6-4, 6-2 over Marcelo Demoliner og Divij Sharan. Det dansk-tyske par havde i semifinalen bl.a. afværget to matchbolde, da de vendte 3-8 i afgørende sæts match tiebreak til 11-9 efter at have vundet kampens sidste fire point. Løchte Nielsen vandt dermed sin tredje doubletitel på ATP Tour men den første siden han vandt Chennai Open 2014 sammen med Johan Brunström. For Pütz var sejren karrierens anden ATP-titel efter at han havde vundet sin første titel i Stuttgart i 2018 med Philipp Petzschner som makker.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg € 524.340, hvilket er en stigning på 4,6 % i forhold til året før.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 28 spillere, der var fordelt på:
 21 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 18. marts 2019 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. To af de 16 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Ingen spillere gik videre til hovedturneringen som lucky loser.

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 14 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 ATP Tour Results Archive - Munich 2019

Noter 

Bayerns Internationale Tennismesterskaber
ATP Tour 2019